

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Podwójtowie – część wsi Korczyna w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Podwójtowie – część wsi Libusza w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz